Centre de Comandament Integrat de Rubí, centre de control de circulació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 Comité Consultiu Internacional, comissió d'experts creada per la UNESCO per a desenvolupar el seu programa Memòria del Món
 Comitè Científic Internacional, grup d'experts que gestiona l'Institut Astrofísic de les Illes Canàries
 Centre de Competències per la Integració, grup de recerca de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró
 Cambra de comerç i indústria, organisme creat per propietaris de comerços i empreses per protegir els seus interessos
 Cambra de Comerç Internacional, organització encarregada de protegir les empreses en el comerç internacional
 Centre de Comerç Internacional, agència conjunta de l'Organització Mundial del Comerç i les Nacions Unides pel foment del comerç internacional
 Centre Canari Independent, partit polític històric de les Illes Canàries, actualment Centre Canari
 Comunistes Catalans Independents, partit polític històric de Catalunya
 Corrent comunista internacional, organització comunista internacional
 Confederació Futbolística Italiana (del nom en italià Confederazione Calcistica Italiana), escissió, l'any 1921, de la Federació Italiana de Futbol
 Chiesa Cattolica Italiana, web oficial de la Conferència Episcopal Italiana
 CCI Entertainment (acrònim en anglès de Cambium Catalyst International), companyia canadenca productora de cinema i televisió
 Commodity channel index, indicador usat en anàlisi tècnica borsària